Die 34. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand am 22. und 23. Januar 1966 in Osnabrück in der Schlosswallhalle statt. Nach 1955 richtete Osnabrück zum zweiten Mal eine DM aus.

Zum fünften Mal in Folge wurde Eberhard Schöler deutscher Meister im Einzel. Er besiegte im Endspiel Dieter Weitz mit 3:0. Schöler stand auch im Doppel und Mixed im Finale. Im Doppel mit Dieter Forster unterlag er Wilfried Lieck/Jürgen Reuland, im Mixed mit Agnes Simon verlor er gegen die Vorjahressieger Ernst Gomolla/Edit Buchholz. Deutscher Meister im Dameneinzel wurde Rosemarie Seidel.

Agnes Simon nahm erstmals an einer deutschen Meisterschaft teil, was der DTTB im Januar 1965 durch eine Änderung der Wettspielordnung ermöglicht hatte. Simon, die Europameisterin von 1962, galt als Favorit, konnte jedoch keinen Titel erringen. Im Doppel mit Hilde Gröber scheiterte sie bereits in der ersten Runde (Achtelfinale). Die Titelverteidigerin im Einzel Edit Buchholz wurde im Halbfinale von Rosemarie Seidel besiegt.

Alle Spiele wurden im Modus Best-of-Five (drei Gewinnsätze) ausgetragen.

Herreneinzel

Dameneinzel

Herren-Doppel

Damen-Doppel

Mixed

Literatur 
 Berichte und alle Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1966/3 Ausgabe Süd-West, Seiten 1–7

Einzelnachweise

Weblinks 
 DM 1965/66 – Vereinszugehörigkeit, Zusammenstellung: Edgar Kemmer (abgerufen am 22. November 2018)
 Deutsche Meister der Damen und Herren ab 1931 (Plätze 1–4), Tischtennis-Archiv von Hans-Albert Meyer (abgerufen am 22. Februar 2018)
	

1966
Tischtennisveranstaltung 1966
Sportveranstaltung in Osnabrück